Подвиги Геракла:
 Подвиги Геракла — 12 подвигов Геракла согласно мифам Древней Греции.
 «Подвиги Геракла» — итальянский приключенческий фильм 1958 года по мотивам мифов Древней Греции.
 «Подвиги Геракла» — сборник новелл Агаты Кристи, написанный в 1947 году, посвященный 12 расследованиям Эркюля Пуаро.